Amadou Makhtar N'Diaye (n. 1981), calciatore senegalese
 Makhtar Vincent N'Diaye (n. 1973), cestista senegalese